Группу 5 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Армении, Болгарии, Дании, Люксембурга, Румынии и Уэльса. Победитель группы — сборная Дании вышла напрямую в финальную стадию.

Таблица группы 5 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
8 мячей

  Маркус Ингвартсен

3 мяча

  Гор Малакян
  Пионе Систо

  Адриан Паун
  Георге Пушкаш

  Уэсли Бёрнс
  Томас О'Салливан

2 мяча

  Артём Симонян
  Никола Колев
  Георгий Минчев
  Фредерик Берстинг

  Каспер Нильсен
  Эндрю Хюльсагер
  Александру Ионицэ

  Гарри Уилсон
  Эллис Харрисон
  Джейк Чарльз

1 мяч

  Арам Шахназарян
  Антонио Вутов
  Александар Георгиев
  Кирил Десподов
  Кристиян Малинов
  Юлиян Ненов
  Тони Тасев
  Борислав Цонев
  Лукас Андерсен

  Патрик Банггор
  Каспер Дольберг
  Кеннет Зохоре
  Виктор Фишер
  Эмилиано Хансен
  Гленн Боржеш
  Кевин Кергер
  Рикарду Коуту Пинту
  Даниэль Синани

  Милош Тодорович
  Клаудиу Бумба
  Джордже Мирон
  Ионуц Неделчару
  Овидиу Попеску
  Флорин Тэнасе
  Роберт Ходорогя
  Богдан Цыру
  Джошуа Йорверт

Автоголы

  Арам Шахназарян (в матче с Уэльсом)
  Энес Махмутович (в матче с Данией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017